Wielki Sanhedryn – wysoka rada starożytnej Judei
 Wysoka Rada OBWE – organ Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
 Wysoka Rada Synów Noego – organ Powstającego Sanhedrynu